Юрчаково — название населённых пунктов в России:

 Юрчаково — деревня в Козьминском сельском поселении Ленского района Архангельской области.
 Юрчаково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Подлесное сельское поселение.
 Юрчаково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение.
 Юрчаково — деревня в Угличском районе Ярославской области.